Avenger kan avse:

 Avenger – tidigare namn på det tyska heavy metal-bandet Rage (musikgrupp)
 The Avenger – ett album av Amon Amarth som släpptes 1999
 The Avenger – brittisk tecknad serie från 1987, se Hämnaren (tecknad serie)
 Avengers – en superhjältegrupp från Marvel
 Dodge Avenger – ett modellnamn som används av Dodge-divisionen hos Chrysler Corporation
 GAU-8 Avenger – en automatkanon
 Grumman TBF Avenger –  ett amerikanskt Torpedflygplan (1941)
 Hillman Avenger – en personbil, tillverkad av den brittiska biltillverkaren Hillman mellan 1970 och 1981
 HMS Avenger (F185) –  en klass fregatter tillverkade för Royal Navy
 Toxic Avenger – en film distribuerad av Troma Entertainment från 1984